Santa Rita – miasto w Brazylii, w stanie Paraíba
 Santa Rita – departament na Guamie
 Santa Rita – miasto w Hondurasie w departamencie Yoro
 Santa Rita – gmina w ww. mieście
 Santa Rita – miejscowość i gmina w Kolumbii w departamencie Vichada
 Santa Rita – miejscowość na Kubie w prowincji Granma
 Santa Rita – miasto w Paragwaju w departamencie Górna Parana
 Santa Rita – miejscowość i gmina w Salwadorze, w departamencie Chalatenango
Miejscowości w USA:
 Santa Rita – miejscowość w stanie Nowy Meksyk
 Santa Rita – jednostka osadnicza w stanie Montana
Miejscowości w Wenezueli:
 Santa Rita – miejscowość w stanie Aragua
 Santa Rita – miejscowość i gmina w stanie Zulia